Antoine Masson kan syfta på: 

*Antoine Masson (1636-1700), fransk kopparstickare
Antoine Masson (1806-1860), fransk läkare